Мадригаль  — фамилия испанского происхождения. Может также быть топонимом.
 Мадригаль, Луис (род. 1993) — мексиканский футболист.
 Мадригаль, Марко (род. 1985) — коста-риканский футболист.
 Мадригаль, Маргарита — автор учебников иностранных языков и преподавательница.

Топонимы 
 Мадригаль-де-ла-Вера — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура.
 Мадригаль-де-лас-Альтас-Торрес — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Мадригаль-дель-Монте — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.